The Score — второй студийный альбом американской хип-хоп-группы Fugees, изданный 13 февраля 1996 года на лейблах Ruffhouse Records и Columbia Records. Диск достиг позиции № 1 в американском хит-параде Billboard 200 (и 4 недели удерживал первое место), был удостоен 6-кр. платинового статуса RIAA.
Включён в список 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone.

История 
Большой успех в Великобритании имел первый сингл с альбома — кавер-версия «Killing Me Softly» Роберты Флэк — он семь недель удерживал первое место в Соединённом королевстве.

Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, Allmusic, Christgau's Consumer Guide, Entertainment Weekly, Los Angeles Times, Q, Rolling Stone, The Rolling Stone Album Guide, Spin.

Награды 
В 1996 году The Score получил две премии Grammy Awards.

Список композиций

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Сертификации 

|-

Списки критиков 
 по данным Acclaimedmusic.net
 (*) Список без указания ранга

Примечания

Литература

Ссылки 
 The Score at Discogs
 Article at Spin
 Album Review at BBC Music
 Album Review at RapReviews

Альбомы США
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы на английском языке
Альбомы Columbia Records
Хип-хоп-альбомы
Премия «Грэмми» за лучший рэп-альбом